Software
 Agile-softwareontwikkeling
 Agile modeling
 Agile Unified Process

Ruimtevaart
 Agile (satelliet), een Italiaanse sterrenkundige satelliet

Zie ook 
 Agility (doorverwijspagina)